Сту́руа () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Георгій Стуруа (1884—1956) — радянський партійний діяч, революціонер. Молодший брат Івана Стуруа.
 Зураб Стуруа (* 1959) — грузинський шахіст і тренер.
 Іван Стуруа (1870—1931) — радянський партійний діяч, революціонер.
 Роберт Стуруа (* 1938) — грузинський і російський театральний режисер, актор.

Грузинські прізвища